Одолянув () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Острувский повят (Великопольское воеводство), Великопольское воеводство. Население — 13 825 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бабы
 Боникув
 Гарки
 Глисница
 Гожице-Мале
 Хута
 Качоры
 Набышице
 Надставки
 Рачице
 Свеца
 Тархалы-Мале
 Тархалы-Вельке
 Уцехув
 Вежбно

Ссылки 
 Официальная страница 

Гмины Великопольского воеводства